Canada
 Shelburne – capoluogo della contea di Shelburne, Nuova Scozia
 Stati Uniti d'America
 Shelburne – comune della contea di Franklin, Massachusetts
 Shelburne – comune della contea di Coos, New Hampshire
 Shelburne – città della contea di Chittenden, Vermont